Săvinești se poate referi la:

 Săvinești, o localitate în județul Neamț, Moldova, România
 Săvinești (Poiana Teiului), Neamț, o localitate în județul Neamț, Moldova, România

 Melana Săvinești, o companie producătoare de fibră PNA, tip melană, din România
 FibrexNylon Săvinești (fostă: Fibrex), o companie producătoare de fibre sintetice din România
 Platforma industrială Săvinești	ridicată în anul 1957
 Azochim Săvinești, o companie producătoare de îngrășăminte chimice din România
 YarNea Săvinești, o companie producătoare de fire sintetice din România
 Rifil Săvinești, o companie producătoare de fire de bumbac din România
 Ga-Pro-Co Chemicals Săvinești, un combinat chimic din România

Vezi și 
 Sava (dezambiguizare)
 Savu (dezambiguizare)
 Săveni (dezambiguizare)
 Săvești (dezambiguizare)
 Săvescu (dezambiguizare)

Toponime românești